Codex iuris canonici
 Corpus iuris civilis
 Counter Intelligence Corps
 Christian Information Centre